Tremors (achtbaan) een houten achtbaan in Silverwood Theme Park
The Tremors een popgroep uit Rotterdam
Een van de vier Tremors-films:
Tremors, uit 1990
Tremors 2: Aftershocks, uit 1996
Tremors 3: Back to Perfection, uit 2001
Tremors 4: The Legend Begins, uit 2004

Een van de documentaires over bovenstaande films:
The Making of "Tremors", uit 1998
You're on the Set of "Tremors 4: The Legend Begins", een korte documentaire uit 2004

Een dertiendelige televisieserie, gebaseerd op de films:
Tremors, uit 2003